General Villamil kan syfta på följande platser:

Ecuador 

 Playas (ort), Guayas, 
 Isabela Island, flygplats, Galápagos, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar